Dannevirke (Dania)
 Dannevirke (Nowa Zelandia)